Салимбаев (Салимбаева) - фамилия:

 Салимбаев, Ахметжан Салимбаевич (1926—1987) — министр геологии Казахской ССР в 1965-1967 годах.
 Салимбаев, Владимир Николаевич (Вахапжан Ниязович, род. 1950) — советский танцовщик и хореограф. 

 Салимбаева, Ольга Феликсовна (род. 1951) — советская балетмейстер и педагог.

См. также 
 Сагимбаев
 Саликбаев
 Салимбене
 Салимбени